De Meester van Moulins is de noodnaam van een Frans of uit de Nederlanden afkomstige kunstschilder en miniaturist die in elk geval actief was in de periode van ca. 1480 tot ca. 1500. Andere namen waarmee hij wordt aangeduid zijn Maître aux Anges en Meester van Bourbon.
De aanduiding Meester van Moulins verwijst naar zijn bekendste werk, een drieluik uit ca. 1498, dat zich bevindt in de kathedraal van Moulins, Frankrijk.

Vele pogingen zijn ondernomen om de schilder te identificeren. Een kunstenaar die in aanmerking zou kunnen komen is Jean Perréal, hofschilder van Karel VIII en Margaretha van Oostenrijk. De theorie is gebaseerd op de personen die in zijn portretten voorkomen. Een andere kandidaat is Jean Hay of Hey, een schilder uit de Vlaamse school. Deze theorie is gebaseerd op stijlgelijkenissen met andere werken van deze schilder, wiens 'Ecce Homo' zich bevindt in het Museum voor de Oude Kunst in Brussel.

Het drieluik in de kathedraal van Moulins, c. 1498, olieverf op paneel
</div></div>

Externe links
 Korte biografie in de Web Gallery of Art
 Jean Hey op Artcyclopedia

Frans kunstschilder
Noodnaam
Zuid-Nederlands kunstschilder (voor 1830)
Persoon in de Nederlanden in de 15e eeuw
15e-eeuws kunstenaar